

Persone

Cinema e televisione
Isao Kimura – attore giapponese
Isao Takahata – animatore giapponese
Isao Yukisada – regista giapponese

Commercio
Isao Nakauchi – imprenditore giapponese e fondatore della catena di supermercati Daiei
Isao Okawa – imprenditore giapponese

Musica
Isao Sasaki – cantante giapponese
Isao Tomita – musicista giapponese

Sport
Isao Aoki – golfista giapponese
Isao Honma – calciatore giapponese
Isao Inokuma – artista marziale giapponese
Isao Iwabuchi – calciatore giapponese
Isao Morishita – pilota motociclistico giapponese
Isao Nishi – artista marziale giapponese
Isao Okano – artista marziale giapponese
Isao Takagi – wrestler giapponese
Isao Yoneda – ginnasta giapponese

Altro
Isao Hosoe – ingegnere e designer giapponese

Personaggi immaginari
Isao Ohta – personaggio tratto dal fumetto e serie animata Mobile Police Patlabor